Аджина́-Тепе́ (, название может быть переведено на русский язык как «Чёртов холм», «Холм нечистой силы») — холм в 12 км к востоку от города Бохтар, административного центра Хатлонской области в Таджикистане с остатками буддийского монастыря VI—VIII веков. расположен в долине реки Вахш.

История монастыря 

Постройка размером 100×50 м, которая была атрибутирована как буддийский монастырь. Сложен из кирпичей, был окружён 5,5—6-метровой стеной. Монастырь состоял из двух квадратных дворов, соединённых анфиладой, в которых находились святилища, кельи, хранилища, коридоры и др. В одном из дворов располагалась крестообразная ступа, покрытая росписью, по углам двора находились небольшие дополнительные ступы. В китайских хрониках указано, что в этой части Тохаристана был распространён буддизм махаянской традиции, однако археологических подтверждений того, принадлежал Аджина-Тепе к махаяне или же к хинаяне, нет.

На территории Аджина-Тепе найдены разноцветные стенные росписи и глиняные статуи, в том числе двенадцатиметровая фигура Будды. Лежащая на правом боку в вытянутом положении фигура — традиционная статуарная поза, известная по каменным статуям Будды в нирване. В архитектуре и убранстве Аджина-Тепе слились индийские элементы и местные традиции Тохаристана.

Ислам стал распространяться в Таджикистане с 750-х годов, после чего скульптура и росписи были уничтожены.

Аджина-Тепе впервые осмотрен археологами в 1959 году. Разработка как археологического объекта ведется с 1961 года. Деятельность по научному исследованию и описанию Аджина-Тепе принадлежит Южно-таджикской археологической экспедиции под руководством Бориса Анатольевича Литвинского. В 1999 году Отдел охраны и использования историко-культурного наследия  номинировал памятник в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Двенадцатиметровая фигура Будды сейчас хранится в Национальном музее древностей Таджикистана в городе Душанбе. Большинство находок из Аджина-Тепе по состоянию на 2003 год находятся в Эрмитаже на временном хранении.

Галерея

См. также 
 Кара-тепе
 Распространение буддизма на Великом шёлковом пути

Примечания

Литература 
 
 Литвинский Б. А., Зеймаль Т. И., Раскопки и разведки в южном Таджикистане в 1961 г. // Археологические работы в Таджикистане: Сборник. Вып. 9, Душанбе, 1964.
 
 Литвинский Б. А., Терентьев-Катанский А. П. История изучения. Путешествия. Экспедиция. Археологические раскопки // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. [Вып. I]. Очерки истории. М., 1988.
 Новикова Л. П. Проблемы реставрации Будды в нирване // Материальная культура Таджикистана. Вып. 3. Душанбе, 1978.
 Litvinsky В. A. Outline History of Buddhism in Central Asia. Moscow, 1968.
 Taddei M. A Note on the Parinirvana Buddha at Тара Sardar (Ghazni, Afghanistan) // South Asian Archaeology, 1973. Leiden, 1974.

Ссылки 
 Буддийский монастырь Аджина-тепа в Таджикистане признан Памятником Всемирного наследия
 Аджина-Тепе (Буддийский монастырь)
 Консервация Аджина Тепа близка к завершению.
 «Сохранение Аджина Тепа — успешная стадия реализации.», unesco.kz, 11 сентября 2007 года 
 Фоминых В. А. «Реставрационная реконструкция монументальной глиняной статуи будды в нирване из Аджина-тепа» 
 Выделен грант на реставрацию «Будды в нирване» 

История Таджикистана
Достопримечательности Таджикистана
Буддийские храмы и монастыри Средней Азии